Vesel ist Vorname:
Vesel Demaku (* 2000), österreichischer Fußballspieler
Vesel Limaj (* 1996), deutscher Fußballspieler